Солнечное затмение 19 марта 2007 года — частное солнечное затмение 149 сароса, которое можно было наблюдать в Азии, в европейской части России, а также в Арктике и на Аляске.

Солнечное затмение началось в Индии на рассвете Солнца, а завершилось — в Северном ледовитом океане недалеко от Аляски. Максимальная фаза была зарегистрирована на севере Пермского края в России. Частное затмение было видно в 29 странах и зависимых территориях.

Это затмение являлось повторением через сарос частного солнечного затмения 7 марта 1989 года. Следующее затмение данного сароса произойдёт 29 марта 2025 года.

Затмения в городах мира 
Обстоятельства видимости затмения для некоторых городов  России:

Моделирование 
Анимация хода затмения

Карта затмения

Примечания

Ссылки 
 Данные о затмении на сайте NASA
 Солнечное затмение 19 марта 2007 года на «Полном солнечном затмении»
 Данные о затмении на timeanddate.com
 

2007-03-19
2007 год в науке
Март 2007 года
События 19 марта